een schriftelijk verzoek aan een rechtbank, ter inleiding van een Verzoekschriftprocedure (zie aldaar). 
 een schriftelijk verzoek aan een officiële instantie, vaak ingediend door een grote groep mensen door middel van een handtekeningenactie. Zie Petitie. De wettelijke organisatie van deze vorm van verzoekschrift wordt geregeld in het petitierecht.